Woloka (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Woloka (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Woloka (Wyschnyzja)